

Лу́жа:
 Лужа — скопление жидкости на различных поверхностях.
 Лужа — рыба из отряда окунеобразных.

Топоним

Белоруссия 
 Лужа — деревня в Кореличском районе Гродненской области.
 Лужа — деревня в Крупском районе Минской области.

Россия 
 Лужа — 
 Маркизова лужа — 
 Лужа — река в Калужской и Московской областях.
 Лужа — река в Марий Эл, приток Большого Кундыша.
 Лужа — деревня в Брасовском районе Брянской области.
 Лужа — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Лужа — до 1963 г. название деревни Лужки в Батецком районе Новгородской области.

См. также 
 Лужи.